Limnoxenus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1853. Limnoxenus ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Limnoxenus